Goyon est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités portant ce patronyme 
 (par ordre alphabétique)
 Georges Goyon (1905-1996), égyptologue français, maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique, archéologue privé du roi Farouk  d'Égypte.
 Jean-Claude Goyon (1937 à Mâcon-2021), égyptologue français.

 Paul Chassaigne-Goyon (1855-1936), homme politique français.

 , qui a donné :
 Jacques II de Goyon de Matignon (1525-1598), maréchal de France ;
 Charles de Goyon de Matignon (1564-1648), fils du précédent, maréchal de France ; 
 Charles Auguste de Goyon de Matignon (1647-1739), maréchal de France ;
 Jacques de Goyon-Matignon (1689-1751), prince de Monaco sous le nom de Jacques  de Monaco ;
 Charles-Maurice Goyon de Matignon ou Charles-Maurice Grimaldi ou Charles-Maurice de Monaco (1727-1798), dit « le Chevalier de Monaco », militaire et un gouverneur français
 , qui a donné :
 Michel-Augustin de Goyon (1764-1851), est un haut fonctionnaire français du .
 Charles-Marie-Augustin, comte de Goyon (1803-1870), fils du précédent, militaire et homme politique français du .
 Charles-Marie-Michel, comte de Goyon (1844-1930),  duc de Feltre, fils du précédent, diplomate et homme politique français du .
 Aimery de Goyon (1849-1918),  de Goyon, frère du précédent, attaché d'ambassade, député de Guingamp

Autres
 Monet-Goyon (MG) est une marque de motos française fondée le  par Joseph Monet (ingénieur) et Adrien Goyon (riche héritier d'une famille de Mâcon) à Mâcon, en Saône-et-Loire.
 Collection de motocyclettes Monet & Goyon, musée français situé dans le village de Melle, en Deux-Sèvres.

Références

Homonymie de patronyme